Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1982/1983 vanns av FK Partizan

Lag

Förändringar från föregående säsong
Uppflyttade lag
 Dinamo Vinkovci
 Galenika Zemun

 Nedflyttade lag
 17: Teteks
 18: NK Zagreb

Serietabell

Skytteligan

Mästarna
FK Partizan (tränare: Miloš Milutinović)

Publiksiffror

Genomsnittlig publik per match: 8 725 åskådare

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1982/1983
1982 i Jugoslavien
1983 i Jugoslavien